Pimpinella laciniata är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Thore. Pimpinella laciniata ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
laciniata